Cimbali – strumento musicale
 Eduardo Cimbali – giurista italiano
 Enrico Cimbali – giurista italiano 
 Gruppo Cimbali – azienda italiana di macchine da caffè